Il doppio del torneo di tennis ATP Montevideo 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marcelo Filippini e Luiz Mattar che hanno battuto in finale Sergio Casal r Emilio Sánchez 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)

 Karel Nováček /  Diego Pérez (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Montevideo 1994
ATP Tour 1994